Борис Георгиев може да се отнася за:
 Борис Георгиев (художник) (1888–1962) – български художник
 Борис Георгиев – Моката (1929–2017) – български боксьор, спечелил първия олимпийски медал за България
 Борис Георгиев (р. 1982) – български боксьор, европейски шампион за 2006 година и олимпийски медалист от игрите през 2004
 Борис Георгиев (музикант) – северномакедонски музикант, барабанист в групи „Бадмингтонс“, „Мизар“ и „Опструкция“
 Борис Георгиев (икономист) – магистър от университета „Орхус“, Дания, първа награда за „Най-добра дипломна работа по икономика 2013“